Sebastián Battaglia puede referirse a:
 Sebastián Battaglia, futbolista argentino.
 Sebastián Alberto Battaglia, futbolista argentino.